Морвил има више значења:
 Морвил (Ајова)
 Морвил (Мисури)
 Морвил (Мичиген)